

Aardrijkskunde 

 Numan (stad), plaats in Nigeria

Personen
Alexander Numan, Nederlands hoogleraar, arts, schooldirecteur, schrijver en grondlegger van de Nederlandse diergeneeskunde
Arthur Numan, Nederlands voetballer
Aziz Salih al-Numan, Iraaks politicus
Gary Numan, Brits muzikant
Gerard Numan, edelman uit het graafschap Holland
Henk Numan, Nederlands judoka
Toek Numan, Nederlands componist